Bartniki (gromada w powiecie dąbrowskim) (augustowski/dąbrowski)
 Bartniki (gromada w powiecie milickim)
 Bartniki (gromada w powiecie przasnyskim)